Mertensophryne är ett släkte av groddjur. Mertensophryne ingår i familjen paddor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Paddor
Mertensophryne